El Torneig de Queen's Club 2017, oficialment conegut com a Aegon Championships 2017 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de juny de 2017 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017